Il doppio del torneo di tennis South Orange Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jimmy Connors e Ilie Năstase che hanno battuto in finale Dick Crealy e John Lloyd 7–6, 7–5.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South Orange Open 1975